Это - список звёзд созвездия Малый Конь, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Ссылки 
 
 
 
 
 

Малый Конь (созвездие)
Малый Конь